L'International Lawn Tennis Challenge 1936 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 31ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 23 nazioni: 19 nella zona europea e 4 nella zona americana.

Il Regno Unito ha battuto l'Australia nel challenge round che si è disputato al Centre Court di Wimbledon in Inghilterra dal 25 al 28 luglio.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1936
 1936